Whitcomb est un prénom et un nom de famille anglo-saxon

Patronyme 

 Richard Whitcomb (1921-2009), ingénieur aéronautique américain ;
 Sami Whitcomb (née en 1988), joueuse américaine de basket-ball.

Prénom 
 James Whitcomb Riley (1849-1916), écrivain et un poète américain ;
 Whitcomb Judson (1846-1909), inventeur américain.

Odonyme 

 Avenue Vion-Whitcomb, voie du  arrondissement de Paris, en France.

Patronyme anglais